Szwajcaria:
 Freiberge – niemiecka nazwa okręgu Franches-Montagnes
 Freiberge – niemiecka nazwa regionu Franches-Montagnes

Zobacz też:
 Freiberg
 Freiberger